Il singolare del torneo di tennis Siracusa Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Carlos Costa che ha battuto in finale Stefano Pescosolido 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Stefano Pescosolido (finale)
 Carlos Costa (Campione)
 Lars Koslowski (semifinali)
 Diego Nargiso (primo turno)

 Christian Miniussi (secondo turno)
 Claudio Mezzadri (primo turno)
 Václav Roubíček (secondo turno)
 Martin Wostenholme (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Siracusa Challenger 1991